Schamchal steht für:
 einen früheren Herrschertitel in Nordost-Kaukasien/Dagestan, siehe Kumyken#Geschichte
 Schamchal (Ort), eine Siedlung städtischen Typs in der Republik Dagestan (Russland)